John Joseph Carberry – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
Larry Carberry – calciatore inglese
Tobin Carberry – cestista statunitense